Denumirea de Cerkovna se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Cerkovna, un sat în comuna Razgrad, regiunea Razgrad;
 Cerkovna, un sat în comuna Dulovo, regiunea Silistra;
 Cerkovna, un sat în comuna Tărgoviște, regiunea Tărgoviște;
 Cerkovna, un sat în comuna Provadia, regiunea Varna.